La sigla INER puede referirse a los siguientes institutos:

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de México.
El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia''', Colombia.